El apellido Massera puede referir a:

 Emilio Eduardo Massera (1925-2010), militar argentino condenado por crímenes de lesa humanidad.
 José Luis Massera (1915-2002), matemático, ingeniero y político uruguayo.
 Sandra Massera (1956), dramaturga, directora teatral, actriz y docente de arte escénico uruguaya.